

Wydarzenia 

 Europa
 Wergiliusz opublikował pierwsze Bukoliki